Козловские:
 Козловские — княжеский род, Рюриковичи.
 Нетитулованные дворянские роды:
 Козловские — дворянский род герба «Веже».